Miejscowości w USA:
 Boardman – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
 Boardman – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Boardman – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Morrow
Gminy w USA:
 Boardman (ang. Boardman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Boardman (ang. Boardman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Boardman (ang. Boardman Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning